Флаг муниципального образования Чуко́тский муниципальный район Чукотского автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом Чукотского муниципального района, символизирующим его достоинство и административное значение, единство территории и населения Чукотского муниципального района, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.

Ныне действующий флаг утверждён 7 сентября 2012 года и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7981.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3. Горизонтальная волнистая линия делит полотнище на две равные части. В верхней половине — появляющееся из деления жёлтое солнце с расширяющимися лучами, в нижней половине — плывущая на белой волне жёлтая лодка с пятью гребцами и гарпунщиком на носу».

Обоснование символики 
Восходящее солнце символизирует географическое расположение Чукотского муниципального района на побережье Берингова пролива, на крайнем востоке страны, встречающего солнце нового дня одним из первых. Солнце — символ тепла, света, жизни.

Лодка с гребцами и гарпунщиком на носу — символ одного из традиционных для жителей Чукотского муниципального района промысла, связанного с добычей крупных морских животных: китов, тюленей и моржей. В районе созданы общины коренных малочисленных народов Чукотки, основу деятельности которых составляет морской зверобойный промысел. Шестеро людей, сидящих в одной лодке — аллегория шести муниципальных образований (сельских поселений) составляющих единый район.

Голубой цвет полотнища и белая волна символизируют Берингов пролив. Голубой цвет (лазурь) также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства мира и взаимопонимания; цвет северных просторов Чукотского муниципального района.

История 

Первый флаг Чукотского муниципального района был утверждён 25 января 2010 года решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район № 126 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Данное решение было направлено в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Геральдический совет не одобрил утверждённую символику и 6 мая 2011, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район № 220, предыдущее решение было признано утратившим силу. Этим же решением, Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, было поручено организовать проведение конкурса проектов официальной символики — герба, флага и вымпела муниципального образования Чукотский муниципальный район.

13 мая 2011 года, приказом Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 97, в период с 15 мая по 15 июля 2011 года, был объявлен конкурс на лучший эскиз официальной символики муниципального образования Чукотский муниципальный район. Проект, признанный лучшим, должен был направится конкурсной комиссией в Совет депутатов Чукотского муниципального района для утверждения не позднее 1 августа 2011 года.

В итоге, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 сентября 2012 года № 16, был утверждён флаг доработанный Союзом геральдистов России.

Предыдущий флаг

Описание 
«Флаг Чукотского муниципального района представляет собой полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3. Флаг белого цвета имеет вдоль нижнего и верхнего края голубую полосу высотой в 0,08 метра, в центре изображена главная фигура из герба Чукотского муниципального района: обернувшийся вправо морж с белыми клыками. Размеры изображения моржа: высота 0,44 метра, ширина 0,55 метра. Расстояние от крайнего правого клыка до кромки флага составляет 0,85 метра. Справа вдоль бокового края флага изображена широкая синяя полоса с шестью бордовыми треугольниками, окантованными белыми полосами — традиционный Чукотский орнамент.

Шесть треугольников — шесть посёлков Чукотского муниципального района. Ширина полосы составляет 0,22 метра, ширина бордовых треугольников 0,18 метра.

Оборотная сторона флага Чукотского муниципального района является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Морж является одним из традиционных символов населения Чукотского муниципального района и выражает потенциальную силу и мощь.

Шесть бордовых треугольников символизируют шесть населённых пунктов Чукотского муниципального района.

Белый цвет полотнища символизирует девственную чистоту природы Чукотского района.

Синий цвет полотнища символизирует красоту, мягкость и величие чукотского народа.

Примечания 

Флаги Чукотского автономного округа